

Luoghi 
 Canè – frazione del comune italiano di Vione
 Val Canè – valle alpina italiana

Persone 
 Dante Canè – pugile italiano
 Paolo Canè – tennista italiano
 Cané – calciatore e allenatore di calcio brasiliano